Ярко́вская (; ; ) — женская форма польской фамилии Ярко́вский.

 Ярковская — деревня в Сысольском районе Республики Коми.

См. также 
 Ярковская волость